Apofis lub Apop – demon w mitologii staroegipskiej
 Apofis – postać z serialu Gwiezdne wrota
 Apofis – skrócona nazwa planetoidy (99942) Apophis